Maass oder Maaß ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Maass (1875–1945), deutscher Kaufmann und Opfer des Holocaust
 Alois Maaß (1758–1846), österreichischer Priester
 Anita Maaß (* 1976), deutsche Historikerin und Bürgermeisterin
 Anne Maass (* 1953), deutsche Sozialpsychologin und Hochschullehrerin
 Bruno Maass (1893–1973), deutscher General
 Bruno Maaß (1888–1964), deutscher Politiker (FDP), MdL Nordrhein-Westfalen
 Christian Maaß (* 1972), deutscher Politiker (GAL)
 Christiane Maaß (* 1971), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Christof Maaß (* 1965), deutscher Schauspieler

 Clara Maass (1876–1901), US-amerikanische Krankenschwester
 David Maaß (* 1984), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Dieter Maaß (1939–2018), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Edgar Maass (1896–1964), deutscher Chemiker und Schriftsteller
 Ekkehard Maaß (* 1951), deutscher Sänger, Publizist und Übersetzer
 Erich Maaß (* 1944), deutscher Politiker (CDU), MdB
 
 Ferdinand Maaß (1902–1973), österreichischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Friedrich Maass (1826–1896), österreichischer Buchdrucker
 Friedrich Karl Heinrich Maaß (1768–1840), deutscher Pädagoge
 Fritz Maass (1910–2005), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Gero Maaß (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Gertrud Maaß (1919–2004), deutsche Politikerin (SPD)
 Gregory Maass (* 1967), deutscher Künstler, siehe Gregory Maass & Nayoungim
 Günther Maaß (1909–1975), deutscher Jurist und Richter
 Günther Maaß (Fußballspieler) (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Gustav Maass (1830–1901), deutscher Botaniker und Heimatforscher

 Harro Maass (* 1939), deutscher Illustrator und Maler
 Heinrich Maass (1927–2016), deutscher Gynäkologie
 Heinrich Maaß (1860–1930), deutscher Maler und Fotograf
 Heinz Maaß (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Hermann Maaß (1897–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Ignatius Maaß (* 1957), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von St. Matthias

 Johann Gebhard Maaß (1766–1823), deutscher Psychologe
 Johannes Maaß (1882–1953), deutscher Pädagoge und Politiker
 Jürgen Maass (1908–1981), deutscher Bildhauer
 Konrad Maass (* 1952), deutscher Maler und Grafiker
 Kurt-Jürgen Maaß (* 1943), deutscher Kulturmanager
 Leberecht Maaß (1863–1914), deutscher Konteradmiral
 Matthias Joachim Maaß (1958–2019), deutscher Zeichner und Maler
 Michael Maaß (* 1942), deutscher Klassischer Archäologe
 Nikolaus Maaß († 1615), norddeutscher Orgelbauer
 Oskar Maaß (1910–1986), deutscher Bauingenieur und Sportfunktionär
 Otto Maaß (1866–1943), deutscher Lehrer und Literaturwissenschaftler
 Otto Maass (1890–1961), kanadischer Chemiker und Hochschullehrer
 Paul Maaß (* 1980), deutscher Schauspieler
 Peter Maaß (* 1959), deutscher Mathematiker
 Peter Maass (* 1960), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Rainer Maaß (* 1981), deutscher Musicaldarsteller
 Sebastian Maaß (* 1981), deutscher Autor
 Siegfried Maaß (* 1936), deutscher Schriftsteller
 Stefan Maass (* 1960), deutscher Lautenist
 Stefan Maaß (* 1965), deutscher Schauspieler

 Thea Maass (1908–1989), deutsche Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin
 Torsten Maaß (* 1967), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Uwe Maass (* 1964), deutscher Ingenieur 
 Veronika Maaß (* 1951), deutsche Handballspielerin
 Walter Maass (1901–??), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Danzig

Siehe auch 
 Maaß (Bergbau), Maßeinheit für die Zuteilung der Grubenfelder einer Lagerstätte
 Oliver Maass, deutsche Fernsehserie
 Maas (Begriffsklärung)
 Maß
 MAS
 Werft Gebr. Maass

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname